Batalha do Passo do Rosário
Ituzaingó (departamento)
Ituzaingó (Buenos Aires)
Ituzaingó (Corrientes)
Ituzaingó (partido)
Ituzaingó (Santa Fé)

Desambiguações de topônimos